

Toponymie

Brésil 
 Ponta Porã est une municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul ;
 Ponta de Pedras est une municipalité de l'État du Pará ;
 Ponta Grossa est une municipalité du Paraná.

Guinée Bissau 
 Ponta est une des îles de l'archipel des Bijagos.

Sénégal 
 Ponta est un village de Casamance.

Personnalité 

 Francis Ponta (1935 - 2011), sportif australien.
 Victor Ponta (1972 -), homme politique roumain.